Adolf Jarisch ist der Name folgender Personen:

*Adolf Jarisch senior (1850–1902), österreichischer Mediziner
Adolf Jarisch junior (1891–1965), österreichischer Mediziner